

Cinema e televisione 
 Le Charlatan – cortometraggio muto del 1901 diretto da Georges Méliès
 Le Charlatan – cortometraggio muto del 1911
 Le Charlatan – film per la televisione del 1981 diretto da Philippe Ducrest
 Le Charlatan – film per la televisione del 2005 diretto da Stéphane Bertin

Altro 
 Il ciarlatano (Le Charlatan) – favola di Jean de La Fontaine
 Le Charlatan – commedia teatrale di Robert Lamoureux del 1974